TVP6 è una rete televisiva generalista polacca gestita e di proprietà di Telewizja Polska che trasmette in lingua polacca.

Reti televisive di Telewizja Polska